Trnava - uma capital local na Eslováquia
Trnava (distrito)
Trnava (região)

Outras localidades 

Trnava (Čačak)
Trnava (Jagodina)
Trnava (Novi Pazar)
Trnava (Preševo)
Trnava (Raška)
Trnava (Vysočina)
Trnava (Zlín)

Desambiguação